Kölburg ist der Ortsname von

 Kölburg (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kölburg (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern